Байка — село в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края. Входит в состав сельского поселения «Ивановское».

География 
Находится в 24 км юго-западнее села Нерчинский Завод на левом берегу реки Нижняя Борзя.

Топонимика 
Название Байка происходит, возможно, от бурятского байха — «быть», «находиться», «иметься»; «оставаться». Вероятно, такое название связано с тем, что здесь располагалось постоянное поселение бурят.

История 
В 1851 году село вошло в состав Больше-Зерентуйской станицы, относившейся к пешему войску Забайкальского казачьего войска, позже перешло в 4-е Нерчинско-Заводское военное отделение.

На 1917 год в населённом пункте функционировали поселковое управление, 1-классное училище, частная мукомольная мельница, торговая лавка. Село Байка являлось полуэтапом для ссыльных и заключённых, которые конвоировались в Кутомарскую каторжную тюрьму, здесь они останавливались на привал либо ночёвку.

Согласно Переписи населения СССР 1926 года, село Байка являлось центром Байкинского сельсовета Нерчинско-Заводского района Сретенского округа Дальневосточного края. Там насчитывалось 163 хозяйства, среди них 128 хозяйств крестьянского типа и 35 прочих. По национальному составу преобладали русские, они вели 162 из 163 хозяйств. Население села составляло 841 человек (408 мужчин и 433 женщины).

В 1931 году в Байке был создан колхоз имени Разумова, который в 1951 году вошёл в состав колхоза имени Семёна Будённого. Последний в 1961 году был реорганизован в совхоз «Зерентуйский». В 1979 году в селе создано отделение совхоза «Ивановский» с центром в селе Ивановка. Данный совхоз специализируется на пчеловодстве и выращивании зерновых, также он занимается мясным и молочным скотоводством, овцеводством и коневодством.

Экономика 
Большинство жителей Байки занимаются ведением личного подсобного хозяйства.

Инфраструктура 
В селе функционируют основная школа, клуб, филиал районной библиотеки, фельдшерско-акушерский пункт.

Население 

На 2002 год население села составляло 365 человек.

Примечания 

Населённые пункты Нерчинско-Заводского района